Подвиње може бити:

 Подвиње (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Подвиње (Брежице), насељено мјесто у општини Брежице, Република Словенија
 Подвиње (Славонски Брод), насељено мјесто у општини Славонски Брод, Република Хрватска